HWC steht für:
 Hamburg Water Cycle, von Hamburg Wasser entwickeltes Konzept zur ganzheitlichen Abwasserentsorgung und Energieversorgung im urbanen Raum
 High Weight Coated (ISO-12647-Code), gestrichene Papiersorte
 Head Wind Componente (Gegenwindkomponente), Luftfahrtabkürzung
 Homeless World Cup (Fußballweltmeisterschaft der Obdachlosen)

hwc steht für:
 Hawaii Creole English (ISO 639-3-Code)

Abkürzung